Анка «Грозда» Матич (; 9 августа 1918, Ириг — 15 октября 1944, Забрежье) — югославская партизанка Второй мировой войны. Народный герой Югославии.

Биография 
Родилась в селе Ириг близ Румы в рабочей семье. Её старший брат и сестра были членами Коммунистической партии Югославии. Анка в студенческом возрасте вступила в Союз коммунистической молодёжи, а затем в сентябре 1941 года и в компартию Югославии. Оказывала помощь в годы войны партизанам, закупая оружие. В феврале 1942 года её арестовали по обвинению в сотрудничестве с коммунистами, но после долгих пыток ничего не добились, а из-за отсутствия доказательств вынуждены были отпустить девушку.

Партизанская деятельность 
В конце июня 1942 года Анка вступила в ряды Подунавского партизанского отряда. В ноябре 1942 года перешла в состав 6-й восточнобоснийской пролетарской ударной бригады, в составе которой участвовала в боях в Восточной Боснии, Черногории и Сербии. Несла службу во 2-й воеводинской ударной бригаде, будучи её политруком.

Подвиг 
14 октября 1944 в разгар боёв за Белград Анка, бросившись на танк, была тяжело ранена из пулемёта. Её отправили в больницу Валево, но ночью по дороге Анка скончалась от полученных ранений.

Награды 
Указом Иосипа Броза Тито от 2 октября 1953 посмертно награждена званием Народного героя.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.
 Хероине Југославије. „Спектар“, Загреб 1980. година.

Умершие от ран
Коммунисты Югославии
Женщины в Народно-освободительной войне Югославии